«Dance Hall Days» — песня, записанная британской группой Wang Chung, и выпущенная как 4-й сингл из их второго студийного альбома Points on the Curve, вышедшего в 1984 году. Dance Hall Days достиг № 1 в US Billboard Hot Dance/Disco и получил номинации на MTV Video Music Awards 1984 года.

История 
Видеоклип «Dance Hall Days» получил номинацию MTV Video Music Awards 1984 года вкатегории Лучшее видео дебютанта. Песня вошла в саундтрек популярной видеоигры Grand Theft Auto: Vice City.

Список композиций

7": Geffen / A3837 (UK) 
 «Dance Hall Days»
 «There Is a Nation»

7": Geffen / 7-29310 (US) 
 «Dance Hall Days»
 «Ornamental Elephant»

12": Geffen / TA3837 (UK) 
 «Dance Hall Days [Remix]» (8:02)
 «There Is a Nation»

12": Geffen / 0-20194 (US) 
 «Dance Hall Days [Victor Flores Remix]» (8:02)
 «Don’t Let Go [Remix]» (7:12)

12": Geffen / GEF65T (UK) 
 «Dance Hall Days Revisited [Extended Version]»
 «Dance Hall Days Revisited [Dub Version]»
 «Dance Hall Days [Original Version]»

12": Geffen / GEF 12-22301 (US) 
 «Dance Hall Days [Flashing Back To Happiness 12» Mix]"
 «Dance Hall Days [Darren Costin Remix]»
 «Dance Hall Days [Richie Warburton Remix]»
 «Dance Hall Days [Flashing Back To Happiness 7» Mix]"
 «Let’s Go! [Shep’s Mix]»

Номинации и награды 

|-
|rowspan="4"|1984
|-
|rowspan="4"|«The Glamorous Life»
|-
|MTV Video Music Award for Best New Artist
|
|-

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Geffen Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни о танце